

Patronyme 

 Alix de Lamartine (1766-1829) écrivaine française ;
 Alphonse de Lamartine (1790-1869), son fils, poète, écrivain, historien et homme politique français ;
 Elisa de Lamartine (1790-1863), son épouse, artiste-peintre et sculptrice française ;
 Robert Lamartine (1935-1990), footballeur français.

Toponyme 

 Lamartine, ancienne dénomination française de ville algérienne ;
 Milly-Lamartine, commune française de Saône-et-Loire ;
 Cours Lamartine, établissement scolaire français de Côte d'Ivoire à Abidjan ;
 Lycée Lamartine, établissement scolaire français de l’Ain ;
 Lycée Lamartine, établissement scolaire français du  de Paris ;
 Quartier Lamartine, subdivision française de la ville de Tours ;
 Rue Lamartine, rue française du  de Paris ;
 Square Lamartine, square français du  de Paris.

Patronyme bourguignon